Bond Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bond Lake (Idaho)
 Bond Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Bond Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Bond Lake (Montana)
 Bond Lake (New York)
 Bond Lake (North Dakota)
 Bond Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Bond Lake (Washburn County, Wisconsin)